L'USS Rich peut faire référence à deux navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer d'escorte de classe Buckley lancé en 1943 et coulé en 1944 après avoir heurté une mine ;
 l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 et démoli en 1977.

Rich